Orlando hace referencia a varios artículos

Arte
 Orlando (Händel) (1732), ópera en italiano compuesta por Georg Friedrich Händel;
 Orlando: una biografía (1928), sexta novela de Virginia Woolf;
 Orlando (película) (1993), adaptación cinematográfica de la novela homónima.

Deporte
 Orlando Magic, franquicia de la NBA con sede en Orlando (Florida);
 Orlando City Soccer Club, equipo de fútbol de la Major League Soccer;
 Orlando City Soccer Club (USL), equipo de fútbol de la United Soccer League.

Lugares
 Orlando (Florida), ciudad conocida por ser sede de Walt Disney World;
 Orlando (Oklahoma), pequeña localidad estadounidense (148 habitantes);

Personas
 Orlando (nombre), nombre propio masculino;
 Orlando (variante de Roldán), senescal franco al servicio de Carlomagno, y personaje de La canción de Roldán;
Orlando Abreu, comerciante venezolano.
Orlando Figuera, parquero venezolano.